Сигисмунд II Август (, , , рут: Żygimont III Awgust I, ; Краков, 1. август 1520 — Книшин, 7. јул 1572) је био краљ Пољске и велики кнез Литваније, једини син Сигисмунда I Старог, кога је наследио 1548. Женио се три пута, али није имао деце, тако да је Лублинска унија постала изборна монархија уместо династије Јагелонаца.

Породично стабло 

Рођени 1520.
Умрли 1572.
Краљеви Пољске
Велики кнежеви Литваније
Историја Пољске у новом веку
Историја Литваније у новом веку
Династија Јагелон